Gordy může znamenat:

příjmení osob
 Berry Gordy (* 1929), americký hudební skladatel a producent
 Emory Gordy
 Frank Gordy
 Kenneth William Gordy
 Ray Gordy
 Terry Gordy
 Robert Gordy

jiný význam
 Veselé prasátko Gordy, americká filmová komedie z roku 1995